Barbara Szydłowska – cestista polacca
 Bożena Szydłowska – politica polacca
 Irena Szydłowska – arciera polacca